Karel III van Navarra (Mantes-la-Jolie, 22 juli 1361 – Olite, 8 september 1425) was koning van Navarra.

Karel III was een zoon van koning Karel II van Navarra en Johanna van Valois. Wegens zijn verzoeningsgerichte politiek wordt hij ook wel "Karel de Goede" genoemd.

In 1375 trouwde Karel met Eleonora van Castilië (1362-1416), dochter van Hendrik II van Castilië, en maakte daarmee een einde aan de conflicten tussen de twee koninkrijken. Zijn titel en rechten op het graafschap Évreux ruilde Karel in 1404 in tegen die van hertog van Nemours waardoor de vriendschappelijke banden tussen Navarra en Frankrijk versterkt werden. Hij onderhield uitstekende relaties met de overige staten van het Iberisch schiereiland, en met Engeland en Frankrijk.

Karel III liet het kasteel van Olite uitbreiden, en bouwde het om tot een monumentaal paleis voor de koninklijke familie.

Hij overleefde zijn zonen en werd uiteindelijk opgevolgd door zijn dochter Blanca I van Navarra. Zijn zuster, Johanna van Évreux trouwde in 1403 met koning Hendrik IV van Engeland.

Kinderen uit het huwelijk met Eleonora van Castilië waren:
 Johanna (1384-1413), gehuwd met Jan I van Foix,
 Blanca I van Navarra (1385/91- 1441), koningin van Navarra van 1425-1441
 María (1388-1425)
 Margaretha (1390-1425)
 Beatrix (1392-1415), gehuwd met Jacob II van La Marche
 Isabella (1395-1435), gehuwd met Jan IV van Armagnac
 Karel (1397-1402)
 Lodewijk (1402-1402)

Buitenechtelijk kind:
 Johanna, in 1396 gehuwd met Íñigo Ortiz de Zúñiga.

Voorouders 

Graaf van Évreux
Koning van Navarra
Huis Évreux
Hertog van Nemours
Persoon in de 14e eeuw
Persoon in de 15e eeuw